Романос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Население — 114 человек (на 2009 год). Расстояние — 81,3 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы